1 августа — Эдуард Мурзаев (90) — физико-географ и топонимист, доктор географических наук.
 3 августа — Харий Лиепиньш (70) — советский и латвийский актёр театра и кино. Народный артист СССР.
 3 августа — Георгий Пухов (81) — советский учёный.
 3 августа — Альфред Шнитке (63) — советский и российский композитор и пианист.
 4 августа — Юрий Артюхин (68) — русский космонавт.
 4 августа — Татьяна Нечипоренко — работница советской системы здравоохранения, участница Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 4 августа — Алексей Рокитянский (76) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 5 августа — Владимир Дунаевский (78) — советский и российский историк, доктор исторических наук. 
 5 августа — Тодор Живков (86) — болгарский политик, первый секретарь ЦК Болгарской компартии (фактический глава Болгарии) в 1954 — 1989.
 5 августа — Михаил Фрумгарц  — известный омский фотохудожник.
 6 августа — Андре Вейль (92) — французский математик, брат философа Симоны Вейль.
 6 августа — Генрик Хачатрян (60) — армянский прокурор.
 8 августа — Халел Аргынбаев (73) — советский и казахский этнограф.
 8 августа — Нургали Бариев (79) — председатель колхоза «Урняк» Арского района, Татарская АССР.
 8 августа — Юрий Заюнчковский (77) — учёный-филолог, лингвист.
 11 августа — Сергей Вонсовский (87) — советский и российский физик.
 13 августа — Нино Ферре (63) — французский певец и композитор; самоубийство.
 13 августа — Жюльен Грин (97) — французский писатель, романист, драматург американского происхождения.
 14 августа — Яков Штанев (82) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 15 августа — Степан Пономарчук (85) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 15 августа — Олег Реутов (77) — советский и российский химик-органик, академик АН СССР (с 1964) и РАН. 
 16 августа — Владимир Уан-Зо-Ли (88) — советский артист цирка, киноактёр.
 17 августа — Владислав Комар (58) — польский спортсмен, толкатель ядра.
 18 августа — Василий Харламов (77) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 19 августа — Михаил Самохин (96) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 20 августа — Андрей Панов (38) — советский и российский рок-певец, лидер группы «Автоматические удовлетворители» (1979 — 1998).
 20 августа — Ульмас Шакиров (75) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 21 августа — Гадий Арсланов (73) — журналист.
 21 августа — Умар Тхабисимов (79) — адыгский композитор-песенник, певец, гармонист.
 22 августа — Николай Пронин (76) — советский и российский хозяйственный и общественный деятель, почётный гражданин города Сызрани.
 24 августа — Антонина Бринцева (86) — российский педагог, член Таганрогского подполья. 
 24 августа — Василий Глушко (77) — украинский советский учёный.
 24 августа — Юлий Шрейдер (70) — математик, кибернетик и философ.
 25 августа — Леван Мегрелишвили (67) — советский и грузинский железнодорожный строитель.
 25 августа — Михаил Пучков (74) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 25 августа — Гагик Саркисян (72) — армянский историк, академик АН Армянской ССР.
 26 августа — Фредерик Райнес (80) — американский физик, профессор, лауреат Нобелевской премии по физике (1995) за открытие нейтрино.
 27 августа — Тофик Тагизаде (79) — азербайджанский советский режиссёр, актёр и сценарист.
 28 августа — Николай Затеев (72) — советский морской офицер, первый командир подводной лодки К-19.
 28 августа — Павел Садомсков (74) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 29 августа — Иосиф Вейнерович (88) — советский кинооператор и режиссёр документального кино. Народный артист БССР.
 29 августа — Пётр Остапенко (84) — Полный кавалер Ордена славы.
 30 августа — Валентин Козлов (65) — советский актёр театра и кино, муж актрисы Люсьены Овчинниковой; по другим данным, умер в сентябре.
 30 августа — Михаил Михалина (74) — бывший чехословацкий, венгерский, украинский и советский футболист, а со временем советский и украинский футбольный тренер и спортивный функционер.
 31 августа — Георгий Бородин (79) — младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 31 августа — Владимир Малик (77) — украинский советский писатель и поэт, автор приключенческих и исторических произведений.